Moussa Gros ist der Familienname folgender Personen:

 Hadiza Moussa Gros (* 1960), nigrische Politikerin
 Hamadou Moussa Gros (* 1953), nigrischer Offizier und Politiker